

Toponymes

Royaume-Uni 
 , nom anglais de la ville de Londres
 London Apprentice, Cornouailles
 London Colney, Hertfordshire
 Londonderry, Irlande du Nord

Afrique du Sud 
 London, Limpopo
 London, Graskop, Mpumalanga
 London, Noordprovincie, Mpumalanga
 East London

Canada 
London, ville en Ontario
 London, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario de 1867 à 1968.
 Bibliothèque publique Eleanor London, à Côte-Saint-Luc, au Québec.

États-Unis 
 London, comté de Conecuh, Alabama
 London, comté de Montgomery, Alabama
 London, Arizona
 London, Arkansas
 London, Californie
 London, Indiana
 London, Kentucky
 London, Minnesota
 London, Missouri
 London, comté de Madison, Ohio
 London, comté de Richland, Ohio
 London, Oregon
 London, Pennsylvanie
 London, Tennessee
 London, Texas
 London, Virginie-Occidentale
 London, Wisconsin
 London Mills, Illinois
 London Township, nom de plusieurs endroits
 Londontowne, Maryland

Autres endroits 
 Klein London, quartier de la commune allemande de Wrestedt (Basse-Saxe)
 London, Belize
 London, Guinée équatoriale
 London, partie de Jakobstad, Finlande
 London, île Christmas, Kiribati
 London, Nigeria
 Isla London, île de la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien, Chili
 London Arch, arche naturelle de l'État de Victoria, Australie
 London Bridge, nom de plusieurs ponts
 London Road, nom d'un grand nombre de routes
 Little London, nom de plusieurs endroits
 , nom de plusieurs endroits
 8837 (London), astéroïde

Patronyme 

 Alexandra London (1973-), actrice française ;
 Artur London (1915-1986), homme politique tchécoslovaque ;
 Bobby London (1950-), dessinateur américain ;
 Delloreen Ennis-London (1975-), athlète jamaïcaine ;
 Frank London, musicien américain ;
 Fritz London (1900-1954), physicien allemand ;
 Gene London (1931-), présentateur américain ;
 Géo London (1883-1951), grand reporter et écrivain français ;
 George London (1920-1985), baryton américain ;
 George London (1681-1714), paysagiste anglais ;
 Herbert London (1939-), auteur et professeur américain ;
 Jack London (1876-1916), écrivain américain ;
 Jacques London (1910-2011), résistant et imprimeur français ;
 Jason London (1972-), acteur américain ;
 Jay London, comédien américain ;
 Jeremy London (1972-), acteur américain ;
 Jerry London (1947-), producteur américain ;
 Joan London (américain writer) (1901-1971), écrivain américain ;
 John London (1942-2000), musicien américain ;
 John London, animateur américain ;
 Julie London (1926-2000), chanteuse et actrice américaine ;
 LaToya London (1978-), chanteuse et actrice américaine ;
  (1944-), chanteur britannique ;
 Lauren London (1984-), actrice et mannequin américaine ;
 Lise London (née Élizabeth Ricol) (1916-2012), militante communiste et résistante française ;
 Mary London (1931-), nom de plume de Frédérick Tristan, écrivain français ;
 Meyer London (1871-1926), homme politique américain ;
 Pamela London (1973-), boxeur guyanais ;
 Paul London (1980-), catcheur américain ;
 Roy London (1943-1993), acteur, réalisateur, scénariste, professeur et entraîneur de théâtre américain ;
 Sondra London, auteur américain ;
 Stacy London, présentateur américain ;
 Steve London (1929-2014), acteur américain ;
 Tom London (1889-1963), acteur américain.

Prénom 
 London Fletcher (1975-), joueur de football américain
 London May (1967-), batteur américain

Sciences 
 Forces de London, forces intermoléculaires, partie des forces de van der Waals
 Champ de London, type de champ magnétique

Industrie 
 Saro London, un hydravion militaire britannique.

Cinéma et télédiffusion 
 London, film américain réalisé par Hunter Richards en 2005
 London After Midnight, film muet de 1927
 London Films, studio britannique
 London Town, film de 1946
 LONDON TV, chaîne de télévision britannique
 London Voodoo, film de 2004
 London Weekend Television, ancienne compagnie de télévision britannique
 Winning London, titre original du film Destination Londres (2001)
 Xfm London, station de radio britannique

Littérature et édition 

 London, poème de Samuel Johnson
 London, poème de William Blake
 London Gazette, journal britannique
 London Journal, journal britannique
 London Labour and the London Poor, livre de Henry Mayhew
 London Magazine, magazine britannique
 London Suite, pièce (puis film) de Neil Simon
 The Illustrated London News, magazine
 London, roman d'Edward Rutherfurd
 London, revue britannique fondée par Robert Glasgow Brown en 1877

Musique

Albums et chansons 
 Albums :
 London 0 Hull 4, The Housemartins (1986)
 London '66-'67, Pink Floyd
 London Calling, The Clash (1979)
 London Town, The Wings (1978)
 London MIX, Ceca
 , titre de plusieurs albums
 Take London, The Herbaliser
 London Symphony Orchestra, Vol. 1, Frank Zappa (1983)

 Chansons, pistes, etc. :
London Calling du groupe The Clash, issue de l'album éponyme (1979)
 London, Queensrÿche, sur l'album, Rage for order (1986)
 London, µ-Ziq, sur l'album Lunatic Harness
 A London Symphony, Ralph Vaughan Williams
 LDN, Lily Allen
 Streets of London, Ralph McTell

Groupes 
 London, groupe américain de heavy metal
 London, groupe punk britannique de la fin des années 1970
 London 86, groupe de rock allemand
 London Cowboys, groupe punk britannique
 London Elektricity, groupe de drum and bass britannique
 London Posse, groupe de hip-hop britannique
 London Quireboys, group de rock britannique
 London Sinfonietta, orchestre de musique de chambre basé à Londres
 London SS, groupe de punk britannique des années 1970
 London Sybeary Orchestra, orchestre basé à Londres
 Future Sound of London, groupe de musique électronique britannique
 London Grammar, groupe d'indie & dream pop britannique

Labels 
 London Records, label de musique indépendant

Divers 
 London, un étalon BWP de saut d'obstacles
 Imprimerie London, une ancienne imprimerie parisienne qui porte le nom de son propriétaire de 1935 à 1996, le résistant et imprimeur Jacques London (1910-2011), réputée pour ses impressions de publications communistes et d'art.

Voir aussi 
 
Homonymie de localités aux États-Unis